Futaki ist der Familienname folgender Personen:

 Attila Futaki (* 1984), ungarischer Comiczeichner
 Hajnalka Futaki (* 1990), ungarische Handballerin
 Futaki Kenzō (1873–1966), japanischer Bakteriologe
 Krisztián Futaki (* 1979), ungarischer Fußballspieler
 Makiko Futaki (1958–2016), japanische Animatorin und Grafikerin